Леонид Казаков:
 Казаков, Леонид Петрович (1912 — до 1985) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Казаков, Леонид Давыдович (род. 1951) — бригадир, Герой Социалистического Труда.